Мы́за ры́царства (, ), также ландра́тная мы́за (, ) — в XVII–XX веках большое земельное владение в остзейских губерниях Российской империи, принадлежавшее местному рыцарству (дворянству) как сословному самоуправлению.

Понятие
Мызы рыцарства принадлежали местному рыцарству как привилегированному сословию. По правовому статусу они были близки к рыцарским мызам. Обычно это были бывшие государственные мызы, пожертвованные для содержания различных целевых учреждений местного дворянства. Наряду с пожертвованными владениями, рыцарство также могло иметь арендованные у короны мызы. Застройка усадьбы мызы рыцарства по сравнению с рыцарской мызой обычно была более экономной.

На территории современной Эстонии в 1910 году насчитывалось 11 мыз рыцарства.

Мызы рыцарства в Прибалтике

Эстляндское рыцарство

Мызы Эстляндского рыцарства 
Мыза Кай (, ) — Юуруский приход, основана в 1650 году, пожертвована рыцарству в 1651 году, размер 8266 десятин.
Мыза Коддил (, ) — Раплаский приход, во владении рыцарства в 1859−1872 годах.
Мыза Куда (, ) — Мярьямааский приход, полумыза.
Мыза Лаакт (, ) — Юриский приход, во владении рыцарства в 1859−1873 годах.
Мыза Наппель (, ) — Юриский приход, пожертвована в 1651 году, размер 6751 десятина.
Мыза Куймец (, ) — Юуруский приход, пожертвована в 1651 году, размер 7272 десятины.
Мыза Метцтакен (, ) — Ярва-Яаниский приход, во владении рыцарства в 1859−1868 годах.
Мыза Гейдемец (, ) — Амблаский приход, во владении рыцарства в 1859−1871 годах, с 1869 года — полумыза.
Мыза Саулеп (, ) — Варблаский приход, во владении рыцарства в 1859−1864 годах.

Мыза заведения для благородных девиц
Мыза Финн (, ) — Виру-Яагупиский приход, пожертвована Иоганном Дитрихом Ренненкампфом (Johann Dietrich Edler von Rennenkampff) пансионату для благородных девиц имени Иоганна Дитрихштейна, во владении рыцарства в 1783−1918 годах. В 1806 году пансионат был преобразован в учебно-воспитательное заведение для благородных девиц. Так как мыза находилась в статусе учебного заведения, она не была отчуждена и поделена на мелкие земельные владения в ходе земельной реформы 1919 года и стала практически единственной мызой Эстонии, проработавшей в статусе крупной хозяйственной единицы до 1939 года. В 1792 году на мызе насчитывалось 1400 крепостных крестьян, в 1913 году площадь мызы составляла 13,9 тысяч гектаров.  В 1937 году на мызу Винни был переведён Вильяндиский пансионат для благородных девиц ().

Ливонское рыцарство

Мызы Ливонского рыцарства

Мыза Дуткеншоф (, ) — Трикатский приход, во владении рыцарства в 1725−1786 годах; размер в 1816 году 7 сох, в подчинении находилось 110 душ мужского пола и 132 души женского пола.
Мыза Липскалн (, ) — Трикатский приход, во владении рыцарства в 1725−1786 и 1797−1920 годах; размер 10 сох, в подчинении 174 души мужского пола и 203 души женского пола.
Мыза Луббенхоф (, ) — Трикатский приход, во владении рыцарства в 1725−1786 и 1797−1920 годах; размер 8 сох, в подчинении 161 душа мужского пола и 177 душ женского пола.
Мыза Планхоф (, ) — во владении рыцарства в 1725−1786 и 1797−1920 годах; в 1816 году размер 12 и 7/8 сохи, в подчинении 335 душ мужского пола и 356 душ женского пола.
Мыза Шлосс-Трикатен (, ) — Трикатский приход, во владении рыцарства в 1725−1786 и 1797−1920 годах; в 1816 году размер 17 и 1/2 сохи, в подчинении 273 души мужского пола и 323 души женского пола.
Мыза Альт-Врангельсхоф (, ) — Трикатский приход, во владении рыцарства в 1725−1786 и 1797−1920 годах; в 1816 году размер 10 и 7/8 сохи, в подчинении 288 душ мужского пола и 331 душа женского пола.
Мыза Виземхоф (, ) — Трикатский приход, во владении рыцарства в 1810−1920 годах; в 1816 году размер 18 и 3/8 сохи, в подчинении 606 душ мужского пола и 663 души женского пола.

Мызы, арендованные Ливонским рыцарством 
Мыза Аввинорм (, ) — Тормаский приход, в пользовании рыцарства на условиях аренды в 1829−1905 годах.
Мыза Торгель (, ) — Торгельский приход, арендована рыцарством в 1820 году, в 1854 году на мызе был открыт конный завод, который действует до сих пор.

Государственные мызы, переданные обществу благородных девиц
Мыза Кокенкау (, ) — Михайловский приход, передана в 1797 году на содержание Вильяндиского пансионата Дерптского общества благородных девиц.
Мыза Курресар (, ) — Тарвастуский приход, передана в 1797 году на содержание Вильяндиского пансионата для благородных девиц.

Сааремское рыцарство

Мызы Сааремского рыцарства 
Мыза Гроссенхоф (также мыза Сууре-Каарма, , ) — Каармаский приход, размер 6111 десятин.
Мыза Магнусхоф (, ) — Каармаский приход, государственная мыза до 1798 года, когда Российский император Павел I подарил её Сааремскому рыцарству, размер 7455 десятин.
Мыза Ладьял (, ) — Каармаский приход, размер 1452 десятины.
Мыза Гольмхоф (, ) — Пёйдеский приход, размер 2527 десятин.
Мыза Ней-Левель (, ) — Вальялаский приход, размер 3826 десятин.

Мыза пансионата для благородных девиц
Мыза Орикюль (, ) — Кергельский приход, пожертвована дворянским семейством Бартоломей в 1871 году пансионату для благородных девиц (убежища в имении Оррикюль, Кергельского прихода на острове Эзеле, для призрения дворянских девиц, записанных в матрикулы Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерний и острова Эзеля).

Литература
Tiit Rosenberg. Eesti mõisate ajalooline ülevaade. − Eesti mõisad. Tallinn: "Olion", 1944.

См. также
Эстляндское рыцарство
Мыза
Государственная мыза
Городская мыза
Монастырская мыза
Рыцарская мыза
Церковная мыза
Полумыза
Побочная мыза
Скотоводческая мыза

Примечания

Мызы